O 008  é o modelo utilizado da Tyrrell da temporada de  da Fórmula 1. Conduzido por Patrick Depailler e Didier Pironi.

Resultados 
(legenda)

Carros de Fórmula 1 da Tyrrell